Натуральне число 1727
 1727 рік до нашої ери
 1727 рік нашої ери